Свидник:

 Свидник — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Свидникский повят. Имеет статус городской гмины.
 Свидник — район в Прешовском крае Словакии.
 Свидник — город в Восточной Словакии.